Streithof bezeichnet:

 Streithof, als Hofanlage errichtetes Landhaus im Broich-Speldorfer Wald in Mülheim an der Ruhr

Streithof ist der Name folgender Orte:
 Streithof (Glasow), Ortsteil der Gemeinde Glasow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Streithof (Waldenburg), Wohnplatz im namengebenden Stadtteil von Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg